Il singolare del torneo di tennis Ipsos Bucharest Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Irakli Labadze che ha battuto in finale Emilio Benfele Álvarez 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Markus Hantschk (primo turno)
 Attila Sávolt (quarti di finale)
 Kevin Kim (primo turno)
 Irakli Labadze (Campione)

 Emilio Benfele Álvarez (finale)
 Oscar Serrano-Gamez (quarti di finale)
 Tomáš Zíb (quarti di finale)
 Ronald Agénor (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ipsos Bucharest Challenger 2001